Martigny est le nom ou partie du nom de plusieurs communes françaises ou suisses ; c'est également un patronyme.

Toponyme

Rivière Martigny, un affluent de la rivière Turgeon, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Canada.



Communes 
 Martigny, dans l’Aisne,
 Martigny, dans la Seine-Maritime,
 Martigny-Courpierre; dans l'Aisne,
 Martigny-le-Comte, en Saône-et-Loire,
 Martigny-les-Bains, dans les Vosges,
 Martigny-les-Gerbonvaux, dans les Vosges,
 Martigny-sur-l'Ante, dans le Calvados.

Ancienne commune 
 Martigny , ancienne commune de la Manche, aujourd'hui intégrée à Grandparigny.



District 
 Martigny dans le canton du Valais.

Communes 
 Martigny, dans le canton du Valais,
 Martigny-Combe, dans le canton du Valais.

Localités 
 Martigny-Bourg, localité de la commune de Martigny,
 Martigny-Croix, localité de la commune de Martigny-Combe,
 Martigny-Ville, localité de la commune de Martigny.

Patronyme 
 Joseph-Alexandre Martigny (1808-1880), abbé, chanoine d'honneur de Belley, Ain.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France